Приютовка — название населённых пунктов:

Россия 
 Приютовка — деревня в Сараевском районе Рязанской области.

Украина 
 Приютовка — посёлок в Александрийском районе Кировоградской области.